Hoop, verwachting
Hoop (stortgoed), een berg los gestorte, neergelegde of gevallen zaken, zie bijvoorbeeld composthoop

Doorverwijzingen 
De Hoop (doorverwijspagina)
De Goede Hoop (of: Goede Hoop / Goeie Hoop) (doorverwijspagina), plaatsaanduidingen en gebouwen met deze naam 
Zorg en Hoop (doorverwijspagina)
Op hoop van zegen (doorverwijspagina)

Maatschappij, cultuur en economie 
Hoop (schip), een van de schepen van Olivier van Noort bij zijn wereldreis van 1598.
Hoop Sepak Takraw, een variant van de sport Sepak Takraw, zie Hoop Sepak Takraw op de Aziatische Indoorspelen.
KARZV De Hoop (Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging de Hoop), de oudste Amsterdamse roeivereniging 
Hula hoop of Hoela hoop, zie Hoelahoep
Maria Moeder van Hoop te Pontmain, de verschijning van Maria op 17 januari 1871
Nationale Eenheid van de Hoop (Spaans: Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), een Guatemalteekse sociaaldemocratische politieke partij.
Neerlands Hoop (cabaretprijs)
Neerlands Hoop in Bange Dagen, een Nederlandse cabaretgroep
Nieuwe Hoop (Macau), een politieke partij in Macau, een Speciale Bestuurlijke Regio van China.
Op Hoop Van Beter, een in 1893 gebouwde stellingmolen te Ingen.
Spe Salvi (Nederlands: In hoop gered), de tweede encycliek van paus Benedictus XVI, 2007.
Van der Hoop Bankiers
Von (album), (Nederlands: Hoop), het debuutalbum van de IJslandse post-rockband Sigur Rós.
HOOP-gebied wetenschapsgebied uit de lijst van het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan van het Ministerie van OCW, Nederland
 Hoop (Hef), een lied van Hef uit 2017
 Hoop (Lijpe & KA), een lied van Lijpe en KA uit 2023

Personen 
 Van der Hoop, een Nederlands patriciërsgeslacht
 Adriaan van der Hoop (doorverwijspagina)
 Adrianus de Hoop, hoogleraar elektromagnetische theorie en toegepaste wiskunde
 Albert de Hoop, een Nederlandse politicus van D66
 Betsy van der Hoop, een Nederlands filantroop 
 Cornelis van der Hoop, een Amsterdamse advocaat, patriot en regent
 Habtamu de Hoop, een Nederlands politicus en presentator
 Jaap de Hoop Scheffer,  een Nederlands oud-politicus voor het CDA
 Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer (1819 - 1893), een Nederlands predikant en hoogleraar in de theologie.
 Jan de Hoop, een Nederlands televisiepresentator
 Joan Cornelis van der Hoop
 Joèl Hoop, beter bekend onder zijn artiestennaam JoeyAK, Nederlands rapper
 Petrus Jacobus de Hoop, een liberaal Nederlands politicus
 Ronald Hoop, een Nederlands voormalig voetballer
 Wyn Hoop

Plaatsen 
Kaap de Goede Hoop
Maria-Hoop
Vreed en Hoop, een plaats in Guyana op de linkeroever van de Demerara-rivier, aan de Atlantische Oceaan.

Zie ook 
Hoops